Leppäsensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Leppäsensaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Leppäsensaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Leppäsensaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 

Robotskapade Finlandförgreningar